UTX steht für:
 United Technologies Corporation (Aktiensymbol an der NYSE)
 William P. Gwinn Airport (IATA-Code), Jupiter (Florida) ()
 UTair Express (ICAO-Code)

UTX